

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Warren (Arizona)
 Warren (Arkansas)
 Warren (Colorado)
 Warren (Connecticut)
 Warren (Georgia)
 Warren (Idaho)
 Warren (Illinois)
 Warren (Indiana)
 Warren (Kentucky)
 Warren (Maine)
 Warren (Massachusetts)
 Warren (CDP, Massachusetts)
 Warren (Michigan)
 Warren (Minnesota)
 Warren (Missouri)
 Warren (New Hampshire)
 Warren (New Jersey)
 Warren (New York)
 Warren (Ohio)
 Warren (Oklahoma)
 Warren (Oregon)
 Warren (Pennsylvania)
 Warren (Rhode Island)
 Warren (Tennessee)
 Warren City
 Warren (Fannin megye, Texas)
 Warren (Tyler megye, Texas)
 Warren (Utah)
 Warren (Vermont)
 Warren (Virginia)
 Warren (Washington)
 Warren (St. Croix megye, Wisconsin)
 Warren (Waushara megye, Wisconsin)
 Warrens (Wisconsin)

Ausztrália 
 Warren (életföldrajzi régió)
 Warren (Új-Dél-Wales)
 Warren Nemzeti Park

Barbados 
 Warrens (Barbados)

Egyesült Királyság 
 Warren (Cheshire)
 Warren (Dél-Yorkshire)
 Warren (Dorset)
 Warren (Yeading)

Kanada 
 Warren (Manitoba)
 Warren (Ontario)

Zimbabwe 
 Warren (Zimbabwe)